Henkell ist der Familienname folgender Personen:

 Adam Henkell (1801–1866), Kellereiunternehmer und Gründer der Wein- und Sektkellerei Henkell & Co.
 Otto Henkell (1869–1929), Unternehmer und Inhaber der Firma Henkell & Co.

Siehe auch:
 Henkell & Co., deutsche Sektkellerei mit Sitz in Wiesbaden
 Henckell, Henkel